Ву́лиця Жовтне́вої револю́ції — радянська/російська окупаційна назва вулиць у деяких містах України та інших країн колишнього СРСР, що були названі на честь Жовтневого перевороту 1917 року.

Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Бресті.

Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Воронежі.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Єкатеринбурзі.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Іркутську.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Кірові.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Коломні.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Нижньому Новгороді.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Нижньому Тагілі.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Сєрові.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Смоленську.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Туапсе.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Уфі.

Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Донецьку.
 Вулиця Жовтневої Революції — вулиця у місті Керчі.

Колишні назви 
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Бар.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Надеждівської вулиці у місті Барвінкове.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Садової вулиці у селі Вербки, Полтавська область.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Весняної вулиці у смт Веселинове. 
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Київської вулиці у місті Вознесенськ.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Кашубівка у місті Білопілля.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Щастя у місті Жашків.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Патріарха Володимира Романюка у місті Київ.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Інститутської вулиці у місті Київ.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Спортивної вулиці у смт Компаніївка.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Вокзальної вулиці у місті Кропивницький.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Незалежності у смт Лосинівка.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Сінної вулиці у місті Миколаїв.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Юхима Геллера у місті Одеса.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Олешківської Січі у місті Олешки.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Жовтневої вулиці у місті Первомайськ.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Свободи у місті Скадовськ.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Василівської вулиці у місті Слов'янськ.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Соборної вулиці у селі Станіслав, Херсонська область.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Незалежності у місті Умань.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Москалівської вулиці у місті Харків.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Рішельєвської вулиці у місті Херсон.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва вулиці Роволюції Гідності у місті Христинівка.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Благовісної вулиці у місті Черкаси.
 Вулиця Жовтневої Революції — колишня назва Преображенської вулиці у місті Чугуїв.

Див. також 
 Вулиця Жовтнева
 Площа Жовтневої революції
 Проспект Жовтневої революції

Вулиці